Espoo United – fiński klub hokeja na lodzie
 Espoo United – fiński klub koszykarski